Röttinger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Röttinger (1862–1913), Schweizer Glasmaler
 Heinrich Röttinger (1869–1952), österreichischer Kunsthistoriker und Bibliothekar
 Johann Jakob Röttinger (1817–1877), deutsch-schweizerischer Glasmaler
 Sebastian Röttinger (1537–1608), Ratsadvokat der Freien Reichsstadt Nördlingen, Konsulent der Fränkischen und Schwäbischen Reichsritterschaft und ein Hexenjäger
 Werner Röttinger (1918–1960), österreichischer Journalist und Literaturwissenschaftler